Agronomía (a veces también referida como Baigorria) es una estación proyectada del Subte de Buenos Aires, dentro de la futura línea G, en el marco de la Ley 670. Se ubicaría en la interesección de la Avenida San Martín con la calle Nogoyá, frente al portón de entrada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

Su construcción está prevista dentro la "fase 2" de la línea G, que en un primer momento uniría Retiro con el Cid Campeador. Permitiría la combinación con varias líneas de colectivos, al situarse junto a la estación Agronomía del Metrobús de Buenos Aires.

Características 

Al tratarse de una estación intermedia, y si se sigue el concepto utilizado en las extensiones de las líneas A, B, E y H, la estación se construiría con dos andenes laterales.

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires
Villa del Parque
Agronomía (Buenos Aires)